A Red Man's Love – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Powers Picture Plays
A Red Man's Love – cortometraggio del 1912 diretto da Frank E. Montgomery